Slovo koníček může mít více významů:

 koník, kůň – zrobnělina názvu domestikovaného lichokopytníka
 Koníček (souhvězdí) – souhvězdí na severní obloze
 Ostravský koníček – mezinárodní festival dětské a studentské filmové tvorby
 hobby – záliba, koníček – činnost vykonávaná pro zábavu, potěchu nebo oddech
 koníček (hádanka) – druh hádanky
 kancelářská sešívačka – lidový název
 koníček (rod) – Hippocampus – rod volnoostných ryb
 např. koníček mořský (Hippocampus guttulatus)
koníček či koník – ve fotbale lidově střela, která se nejprve odrazí od země a poté přeletí nad bránícím hráčem

vrchy
 Koníček (Rychlebské hory), vrch v Rychlebských horách (851 metrů nad mořem)
 Koníček (přírodní rezervace), vrch a přírodní rezervace v Brdské vrchovině (666 metrů nad mořem)

příjmení osob
 viz Koníček (příjmení)

Související články 
 koníčkování, tažení lodí proti proudu ze břehu (např. kajaku, kánoe, pramice apod.)

Externí odkazy